«Легко ли быть раком?» — небольшой юмористический рассказ Александра Беляева.

История 
Рассказ «Легко ли быть раком?» был опубликован в Москве в 1929 году («Вокруг света» (Москва), 1929, № 19).

Сюжет 
В юмористической форме рассказываются «ощущения» человека, превратившегося на час в рака в период линьки.

Библиография 
 Беляев Александр Романович. Собрание сочинений в 8 томах. Том 8. (Рассказы.) Илл. И. Пчелко. М., «Молодая гвардия», 1964, 528 с. с илл. с. 491—496.

Ссылки 
 Александр Беляев. Легко ли быть раком? (текст рассказа на сайте alexandrbelyaev.ru).

Рассказы 1929 года
Рассказы Александра Беляева
Юмористические рассказы